

Patronyme 
 Arthur Dejase, un homme politique belge (1876 - 1970).

Toponyme 
 L'avenue Docteur Dejase à Bruxelles.